Molde Fotballklubb (normalt bare kendt som Molde FK) er en norsk fodboldklub fra byen Molde i Romsdal. Klubben spiller i , og har hjemmebane på Aker Stadion. Klubben blev grundlagt den 19. juni 1911, og har siden da sikret sig fire norsk seriemesterskab som man vandt i 2011, 2012, 2014 og 2019 samt fire pokaltitler (cup), som man vandt i henholdsvis 1994, 2005, 2013 og 2014.

Molde FK deltog i 1999 i UEFA Champions League, som den kun anden norske klub gennem tiden. Den første var Rosenborg BK.

Titler 
 Norsk Mester (5) 2011, 2012, 2014, 2019 og 2022
 Norsk Pokalturnering (4): 1994, 2005, 2013 og 2014

Kendte spillere 
  Ben Amos
  Åge Hareide
  Ole Gunnar Solskjær
  Jostein Flo
  Kjetil Rekdal
  Øyvind Leonhardsen
  Trond Andersen

Danske spillere 
 Denni Conteh
 Christoffer Remmer

Aktuel trup

Europæisk historie 

Kilde:

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Referencer 

Fodboldklubber i Norge
Etableret i 1911
FK